Колумбет — фамилия. Известные носители:

 Колумбет, Леонид Фёдорович (1937—1983) — советский велогонщик.
 Колумбет, Николай Фёдорович (1933—2012) — советский велогонщик.